Itzer är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Khénifra och regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Itzer ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Itzer är varierad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Roumiat,  meter över havet,  km väster om Itzer. Runt Itzer är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Itzer är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet